En una crisis de seguridad alimentaria que comenzó en septiembre de 2018, se descubrió que numerosas cestas de fresas cultivadas en Queensland y Australia Occidental estaban contaminadas con agujas. La policía de Queensland informó que, hasta noviembre de 2018, hubo 186 informes de contaminación a nivel nacional.

Contaminación 

El 9 de septiembre de 2018, varios días antes de cualquier anuncio oficial de contaminación, un usuario de Facebook publicó una advertencia sobre las fresas Berry Obsession compradas en Woolworths Strathpine Center en Moreton Bay, al norte de Brisbane. El usuario informó que su amigo se había tragado parte de una aguja y estaba en el servicio de urgencias del hospital. Una segunda víctima había llamado a Woolworths el 11 de septiembre. Las fresas afectadas no se retiraron y la contaminación se informó públicamente por primera vez hasta el 12 de septiembre. En los días siguientes, se descubrieron en Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Victoria y Tasmania docenas de cestas contaminadas de fresas cultivadas en Queensland y Australia Occidental.

Se cree que algunos casos son engaños. Un hombre de Australia del Sur fue arrestado el 21 de septiembre después de fingir una contaminación.

Marcas afectadas 
Para el 16 de septiembre de 2018, las autoridades habían identificado las siguientes marcas como involucradas en la contaminación:

Fresas cultivadas en Queensland:

 Donnybrook Berries
 Love Berry
 Delightful Strawberries
 Oasis brands
 Berry Obsession
 Berry Licious

Fresas cultivadas en Australia Occidental:

 Mal's Black Label
 Australian Choice

La policía y las autoridades sanitarias estatales recomendaron a los consumidores que se deshagan de las marcas afectadas o las devuelvan al lugar de compra. También recomendaron a los consumidores cortar otras marcas antes de comer. La directora de salud de Queensland, la Dra. Jeannette Young, declaró que "si tienen fresas, sería más seguro deshacerse de ellas".

Tanto Coles como Aldi retiraron todas las fresas de sus estanterías, pero tenían previsto reabastecerse después del 18 de septiembre. Woolworths había eliminado solo las marcas afectadas.

Respuestas

Investigacion 
La Asociación de Productores de Fresas de Queensland declaró inicialmente que tenían "razones para sospechar" que un ex empleado de empaque "descontento" era el responsable de la contaminación.  El superintendente jefe interino de la policía de Queensland , Terry Lawrence, posteriormente puso en duda esa teoría, afirmando que "este fue un comentario anterior de la Asociación de Productores de Fresas, es algo que no suscribimos".  Adrian Schultz, vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Fresas de Queensland, describió la contaminación como un acto de "terrorismo comercial".  Tony Holl, un productor de fresas de Australia Occidental le dijo a ABC que creía que alguien tenía una "vendetta" contra la industria de la fresa,

ABC informó el jueves que "la policía cree que ha contenido la amenaza y ha asegurado que los consumidores podrán comprar fresas de manera segura nuevamente a partir del jueves, cuando se repongan las existencias". 

Al 19 de septiembre, la policía de Queensland tenía más de 100 oficiales, incluidos 60 detectives, trabajando en la investigación de la contaminación.  Sin embargo, el 15 de octubre , la policía de Queensland redujo esta cantidad a un detective de tiempo completo debido a la falta de pistas claras.

Respuesta del gobierno 
El 15 de septiembre de 2018, la primera ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, anunció una recompensa de 100 000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de cualquier responsable del sabotaje.  El 18 de septiembre, Palaszczuk anunció un paquete de asistencia de 1 millón de dólares para la industria de la fresa en el estado y le dijo al parlamento estatal que "la semana pasada, Queensland ha sido víctima de un crimen horrible, calculado y despreciable".  También el 18 de septiembre, el primer ministro de Australia Occidental, Mark McGowan , anunció una recompensa de $100.000 por información que conduzca a un enjuiciamiento. 

Los dos minoristas de alimentos más grandes de Nueva Zelanda , Woolworths NZ y Foodstuffs , anunciaron que retirarían las fresas cultivadas en Australia de sus estantes. 

El 18 de septiembre de 2018, la senadora Bridget McKenzie , ministra de Servicios Regionales, emitió un comunicado de prensa en el que describió la contaminación como "sabotaje deliberado" e instó a los consumidores a "tener precaución y cortar la fruta antes de consumirla".

Crítica de respuesta 
Al 17 de septiembre de 2018, aún no se había emitido un retiro de alimentos a nivel de consumidor de las marcas afectadas. En cambio, solo se había emitido un "retiro comercial". Food Standards Australia New Zealand describe un retiro comercial como un retiro "realizado cuando el alimento no se ha vendido directamente a los consumidores. Implica la recuperación del producto de los centros de distribución y mayoristas".  profesora Melissa Fitzgerald, experta en seguridad alimentaria de la Universidad de Queensland , le dijo a ABCella estaba "sorprendida" de que no hubiera habido un retiro a nivel del consumidor dado que los productos se habían vendido a clientes individuales. El retiro no se mencionó en los sitios web de seguridad alimentaria de los supermercados o del gobierno, algo que el profesor Fitzgerald habría esperado. El profesor Fitzgerald dijo: "Esperaría que la gente vaya a los sitios web en busca de información... La gente puede sorprenderse bastante de no encontrar información en los sitios web donde normalmente lo harían". El profesor Fitzgerald criticó la demora entre el primer incidente el 9 de septiembre y la advertencia pública el 12 de septiembre. 

La oficial de desarrollo de la industria de la fresa de Queensland, Jennifer Rowling, acusó a "algunos portavoces autorizados" de manejar mal la respuesta al incidente. También criticó a los "medios a veces histéricos" y los acusó de costar millones de dólares a las empresas agrícolas. Rowling insistió en que solo tres marcas se vieron afectadas y dijo que "todos los demás casos informados han sido imitaciones o afirmaciones sin fundamento".

Medidas y respuestas de los productores 
El 15 de septiembre, la granja Suncoast Harvest de Sunshine Coast anunció en Facebook  que dejarían de cultivar fresas por el resto del año, lo que resultó en la pérdida de empleos para 100 trabajadores.  Algunos productores comenzaron a ordenar e instalar detectores de metales para proteger sus fresas de la contaminación. 

Algunas fincas tuvieron que deshacerse de las fresas en respuesta a la crisis. Donnybrook Berries de Queensland, una de las marcas afectadas, descargó camiones llenos de bayas y compartió el video resultante que se volvió viral con más de un millón de visitas en un día.  Una granja de Queensland quemó 500.000 plantas de fresa consideradas invendibles, ya que era más barato que cosechar.

Arresto 
El 11 de noviembre de 2018, My Ut Trinh, una supervisora agrícola de Caboolture de 50 años , fue arrestado en Brisbane y acusado de siete cargos de contaminación de productos, en relación con uno de los casos iniciales de contaminación que involucra la marca Berry Licious.  La Sra. Trinh trabajó en la granja de frutas Berrylicious/Berry Obsession al norte de Brisbane como supervisora ​​de recolección. 

Poco antes del juicio del 14 de julio de 2021, se retiraron los cargos contra My Ut Trinh, ya que la acusación consideró poco probable una condena.

Incidentes relacionados 
El 17 de septiembre de 2018, una mujer de 62 años que padecía una enfermedad mental recibió una advertencia después de que supuestamente contaminó una banana con un objeto metálico en un supermercado en Maryborough, Queensland . La policía de Queensland declaró que el incidente no estaba relacionado con la crisis de contaminación. 

El 18 de septiembre, la policía de Nueva Gales del Sur anunció que se habían descubierto agujas en plátanos y manzanas en dos incidentes separados en el área de Sydney. El superintendente de detectives Daniel Doherty recordó al público la importancia de informar incidentes de contaminación y "estar atentos y tener precaución al comprar fresas y otras frutas en NSW". Doherty confirmó que la policía estaba investigando "más de 20 incidentes en Nueva Gales del Sur, pero a nivel nacional, el número es mucho mayor".  La manzana era parte de un paquete de seis, comprada en Woolworths en The Ponds . 

El 20 de septiembre, la policía de Nueva Gales del Sur informó que un niño había sido arrestado después de admitir que escondió agujas de coser en fresas como parte de lo que la policía considera "una broma".  La pena actual en Nueva Gales del Sur por la contaminación deliberada de alimentos es de hasta 10 años de cárcel; sin embargo, el Primer Ministro de Australia , Scott Morrison , ha declarado que “el gobierno planea aumentar la pena máxima de cárcel a 15 años. 

También el 20 de septiembre, un cliente en West Gosford , en la costa central de Nueva Gales del Sur , descubrió una aguja dentro de un mango . 

A raíz de la crisis de las agujas, Foodstuffs NZ tomó la decisión de detener la distribución de fresas australianas en todas sus tiendas de Nueva Zelanda, incluidas New World, Pak'nSave y Four Square. Countdown dijo que las fresas cultivadas en Nueva Zelanda no se habían visto afectadas, pero estaba en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda y Australia.

Referencias 

Australia
Fruticultura